

Условные обозначения

Класс «А». Первая группа

«Спартак» Москва 
Старший тренер:  змс Всеволод Бобров.
Тренер: мс Юрий Глухов.

ЦСКА 
Старший тренер: змс, зтр СССР Анатолий Тарасов.
Тренер: мс, зтр РСФСР Борис Кулагин.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.
Тренер: мс Виктор Тихонов.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс Николай Пучков.
Тренер: мс Валериан Пецюкевич.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: змс Александр Виноградов (начало сезона), змс, зтр СССР Владимир Егоров (конец сезона).
Тренер: змс Альфред Кучевский.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Николай Эпштейн.
Тренер: мс Александр Кашаев.

«Локомотив» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Анатолий Кострюков.
Тренер: мс Николай Карпов.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Виталий Костарев.

«Динамо» Киев 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР и УССР Дмитрий Богинов.
Тренер: мс, зтр УССР Игорь Шичков.

«Сибирь» Новосибирск 
Старший тренер: мс Геннадий Радаев.
Тренер: мс Виталий Стаин (играющий).

«Металлург» Новокузнецк 
Старший тренер: Юрий Сааль.
Тренер: Алексей Ветров.

Старший тренер: зтр БССР Павел Баранов (начало сезона), мс Александр Новокрещёнов (конец сезона).
Тренер: мс Анатолий Муравьёв.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. XXI чемпионат СССР. Пермь. 1966 г.
 Хоккей-67. Чемпионат СССР 1966-1967 гг. Календарь-справочник. Новосибирск. 1966 г.
 Хоккей. 1967-68 год. Справочник-календарь. Москва. ЦС им. В.И. Ленина. 1967 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой